radioprogramma
 televisieprogramma
 Theater (kunstvorm), theatervoorstelling
 dierenshow
 Show (album), een muziekalbum van The Cure